Fort Saint George, a Madras (Chennai), Índia
 Presidència de Fort Saint George, antiga entitat administrativa de l'Índia Britànica